Hembsen steht für:

 Hembsen, Ortsteil der Stadt Brakel, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Hembsen ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht von Hembsen (1625–1657), Porträtmaler des Barock in Estland
 Hans von Hembsen, deutscher Maler in Lübeck, Danzig und Reval wirksam